Zannier est un patronyme porté notamment par :

 Hélène Zannier (1972-), personnalité politique française ;
 Lamberto Zannier (1954-), diplomate italien ;
 Roger Zannier (1944-), industriel et patron français.